Пусть зверь умрёт — роман британского поэта и писателя Николаса Блейка, по-русски вышедший как «Чудовище должно умереть».
 Пусть зверь умрёт — художественный фильм, снятый французским режиссёром Клодом Шабролем в 1969 году.